Skytten kan syfta på:

 Skytten (stjärnbild) – en stjärnbild på ekliptikan
 Skytten (stjärntecken) – det nionde stjärntecknet
 Skyttens stjärnmoln – ett stjärnmoln i stjärnbilden Skytten

Se även 
 Bågskytten (skulptur) – en skulptur av Carl Milles

bg:Стрелец
bs:Strijelac (čvor)
ca:Sagitari
cs:Střelec
da:Skytten
de:Sagittario
hr:Strijelac
it:Sagittario
lt:Šaulys
pl:Strzelec
sk:Strelec
sl:Strelec
tr:Sagittarius
vi:Nhân Mã